O termo Microchip pode ter os seguintes significados:

 Um microchip é, por definição, um circuito integrado (IC). 
 O termo microchip (ou simplesmente chip) é usado comumente em eletrônica, se referindo ao die semicondutor antes de ser encapsulado.
 Um CI conhecido como microprocessador é também chamado de microchip. 
 o implante de microchip é usado para propósitos de identificação, como um implante de microchip em animais, ou um implante humano de microchip.
 Microchip Technology: Companhia que fabrica microcontroladores.

Desambiguação